Японская соккер-лига 1990/1991 Дивизион 2 — 19-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также 
 Чемпионат Японии по футболу 1990/1991

Ссылки 
 RSSSF

Япония
Япония
1990
Спорт в Японии в 1990 году
Спорт в Японии в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991